Ascaphus är ett släkte av groddjur. Ascaphus ingår i familjen stjärtmuskelgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stjärtmuskelgrodor
Ascaphus

es:Leiopelmatidae
fr:Leiopelmatidae
it:Leiopelmatidae